Le Championnat de France de volley-ball de Ligue B 2016-2017 oppose onze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Ligue B depuis 2009.

Liste des équipes en compétition

Formule de la Compétition

Saison régulière 

Lors de la première phase, chacune des onze équipes affronte deux fois les dix autres, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Comme le nombre d’équipes est impair, chaque équipe est également exempte lors de deux journées. Chaque match rapporte trois points au vainqueur, sauf s’il se conclut sur un tie-break auquel cas le perdant obtient un point et l’équipe victorieuse deux.

À l’issue de cette phase, le club classé premier est déclaré champion et est promu en Ligue A pour la saison suivante. Les clubs classés de la  à la  jouent les play-offs d’accession à la Ligue A avec le  de Ligue A. Les clubs  et  sont maintenus tandis que le dernier est relégué en division inférieure.

Play-Off 
La deuxième phase se joue en élimination directe à partir des quarts de finale. Les quarts de finale et demi-finales se jouent selon le même principe : l’équipe la mieux classée lors de la première phase se accueille lors du match aller puis se déplace lors du match retour et reçoit l’éventuel match d’appui. La finale pour sa part se dispute en match unique sur terrain neutre.

Saison régulière

Résultats de la saison régulière
(mis à jour 20ème journée)

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, trois points en cas de victoire, zéro point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que deux points et le vaincu récupèrera un point.
En cas d’égalité de points, le classement prend en compte :
le nombre de victoires
le quotient des sets
le quotient des points

Play-Off 

Le tableau des confrontations est le suivant :

Notes et références 

2016-2017
Volley-ball M2
France Ligue B 2016-2017
France Ligue B 2016-2017
France M4